Дылго-Поле (Видинская область) — село в Болгарии.
 Дылго-Поле (Пловдивская область) — село в Болгарии.